Plaats in Indonesië
 Sungai Lokan (Sadu), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Timur in de provincie Jambi
 Sungai Lokan (Enok), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hilir in de provincie Riau